Pullman kan syfta på:

Philip Pullman (1946–), brittisk författare
Bill Pullman (1953–), amerikansk skådespelare
George Pullman (1831–1897), populariserade sovvagnen 1864 i USA
Pullmanvagn – en amerikansk sovvagn
Pullman, Washington – en stad i Whitman County, Washington